Червонный валет (карта) — игральная карта.
 Червонный Валет (Кэрролл) — Персонаж «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.
 Червонный валет (Станюкович) — рассказ К. М. Станюковича.
 Червонный валет (Цветаева) — драма М. Цветаевой.